Ittys är ett släkte av steklar. Ittys ingår i familjen hårstrimsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hårstrimsteklar
Ittys